Roger Galera Flores: futebolista brasileiro, meia-armador
 Roger Guerreiro: futebolista brasileiro naturalizado polonês, meia
 Roger Machado Marques: futebolista brasileiro, lateral
 Roger Moreira: músico brasileiro
 Roger Rocha: músico americano
 Frère Roger: fundador da Comunidade de Taizé
 Roger Rodrigues da Silva: futebolista brasileiro; atacante
 Roger (American Dad!): um personagem da série American Dad!

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos